

Persone
Giuliano Slataper (1922-1943) – militare italiano, figlio di Guido
Guido Slataper (1897-1969) – militare italiano, fratello di Scipio
Scipio Slataper (1888-1915) – scrittore e militare italiano, irredentista
Scipio Secondo Slataper (1915-1943) – militare italiano, figlio di Scipio

Altro
Bivacco Slataper – bivacco delle Dolomiti ampezzane